Els 400 metres lliures masculí es va celebrar el 2 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 09:48.
 Finalistes

Final 
La final es va disputar a les 17:42.

Referències 

400 metres lliures masculi